Феликс Лурье:
 Лурье, Феликс Моисеевич (род. 1931) — советский и российский историк, библиограф.
 Лурье, Феликс Робертович (род. 1930) — российский фотограф-портретист.